Trimester (lat.: tri ‚drei‘ und mensis ‚Monat‘ bzw. trimestris ‚dreimonatig‘) steht für:
 einen Zeitabschnitt von drei Monaten, siehe Quartal
 die Aufteilung des Studienjahres in drei Abschnitte, siehe Trimester (Studium)
 ein Schwangerschaftsdrittel oder Trimenon, siehe Schwangerschaft#Schwangerschaftsverlauf

Siehe auch: